Désigne plusieurs châteaux en France :
 Château de La Chaise dans l'Allier, à Monétay-sur-Allier.
 Château de La Chaise dans l'Aube,
 Château de la Chaise en Charente.